La AFL Division I 2011 è stata la 26ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Division Ost

Division West

Playoff

Tabellone

Semifinali

XIV Silver Bowl

XIV Silver Bowl

Verdetti 
   Vincitori dell'AFL Division I 2011

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2011
AFL - Division Ladies 2011
AFL - Division II 2011

Collegamenti esterni 
 

 2011